Il Congoleum Classic 1983 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata l'8ª edizione del Torneo di Indian Wells che fa parte del Volvo Grand Prix 1983. Il torneo si è giocato a La Quinta in California, dal 21 al 28 febbraio 1983.

Campioni

Singolare maschile 

 José Higueras ha battuto in finale  Eliot Teltscher 6–4, 6–2

Doppio maschile 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez hanno battuto in finale  Tian Viljoen /  Danie Visser 6–3, 6–3

Collegamenti esterni